Powhatan – popolo nativo americano
 Lingua powhatan – lingua dei Powhatan
 Powhatan – città della Contea di Lawrence, Arkansas
 Powhatan – città della Parrocchia di Natchitoches, Louisiana
 Powhatan – CDP della Contea di Powhatan, Virginia